Уильям Хьюисон Ганстон (, 9 сентября 1856, Лондон — 25 января 1941, Кингс-Линн) — английский шахматист.

Неоднократный участник чемпионатов Великобритании.

Участник крупных международных турниров в Манчестере (1890 г.) и Лондоне (1904 г.).

В составе сборной Англии участник 8-го матча по телеграфу со сборной США (на 9-й доске победил К. Хауэлла).

В зрелые добился значительных успехов в заочных шахматах. Дважды (в 1924 и 1928 гг.) побеждал в чемпионатах Великобритании по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии У. Ганстона в базе Chessgames
 Личная карточка У. Ганстона на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века
Родившиеся в Лондоне
Умершие в Кингс-Линне